Ce terme peut faire référence à :
 PingPing un moyen de micropaiement,
 He Pingping (1988-2010), l'homme inscrit au Livre Guinness des records 2009 comme étant l'homme le plus petit du monde pouvant marcher.

Voir aussi